Ioan Neculaie è il proprietario della squadra di calcio FC Brașov e della Roman, ditta costruttrice di veicoli pesanti (autobus e camion). Nel settembre del 2010 la sua fortuna è stata calcolata in 82 milioni di euro. Nel 2011 è stato condannato a quattro anni di libertà vigilata per aver costruito illegalmente su terreni di proprietà di Ioan Olaru.

Note